Pall Mall puede referirse a las siguientes acepciones:

 Pall Mall (Cigarrillos): marca de cigarrillos fabricados por la R. J. Reynolds Tobacco Company en Winston-Salem, Carolina del Norte, e internacionalmente por British American Tobacco en múltiples sitios.
 Pall Mall: calle en la Ciudad de Westminster, Londres.